Pop Life  – singolo di Prince del 1985
 Pop Life  – album delle Bananarama del 1991
 Pop Life  – album di David Guetta del 2007
 Pop Life (videogioco)  – Videogame della Monte Cristo, del 2004